A Dominikai Köztársaság első alkalommal 1964-ben vett részt az olimpiai játékokon, és azóta is minden nyári sportünnepen képviseltette magát, de télin egyszer sem.

A Dominikai Köztársaság eddigi olimpiai története során 12 érmet nyert. Az első érmet Pedro Nolasco szerezte 1984-ben ökölvívásban, az első aranyérmet pedig Félix Sánchez 2004-ben 400 m gátfutásban.

A Dominikai Köztársasági Olimpiai Bizottság 1946-ban alakult meg, a NOB 1954-ben vette fel tagjai közé.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Dominikai Köztarsasag